Bagatella – breve componimento musicale
 Alcuni giochi come quello dei bussolotti, i giochi illusionistici
 Bagatelle - gioco affine al biliardo, fra i precursori del flipper, chiamato bagatelle da Château de Bagatelle dove fu presentato nel 1777

Collegamenti esterni